Powstanie węgierskie 1956
 Polski październik 1956